«Наша Кампания» () — бывший профессиональный казахстанский футбольный клуб из Астаны. Ныне существует в качестве любительской команды и имеет свою спортивную секцию.

История 
Команда дважды становилась бронзовым призёром Первой лиги Казахстана. В 1998 году участвовала в чемпионате Казахстана, где впервые произошло астанчанское дерби между клубами «Наша Кампания» и «Астана».

В 2000 году снова вышла в высший дивизион, но отказалась участвовать в пользу экибастузской команды при условии, что она будет иметь в названии слова «Наша Кампания».

Команде принадлежит 2 антирекорда Премьер-лиги — по количеству побед и забитых мячей в суммарном подсчёте всех сезонов.

Статистика

Главные тренеры
 Андрейко, Сергей Александрович (1998)
 Плотников, Геннадий Иванович (1999)
 Искендиров, Николай Шамильевич (2000)

Примечания

Ссылки 
 «Наша Кампания», г. Астана
 СОСТАВЫ КОМАНД: "Наша Кампания" (Астана)

Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Спортивные клубы Астаны